Yanira es el nombre de dos personajes de la mitología griega. 

Nombre de niña. Según la mitología griega fue una de las cincuenta hijas nereidas de Nereo, dios del mar y de la oceánide Doris. Las nereidas se las consideraba ninfas del mar Mediterráneo vivían en las profundidades con su padre y emergían a la superficie para socorrer a los marineros. Simbolizaban todo aquello que hay de hermoso y amable en el mar. Los griegos las adoraban en altares situados en playas y acantilados, donde se les ofrendaba leche, aceite y miel.

 Yanira, una de las oceánides. es un nombre que procede del Latín Perséfone; o
 Yanira, una de las nereidas.

Referencias 

Personajes de la mitología griega